Polnische Synagoge steht für:

 Polnische Synagoge (Warschau)
 Polnische Schul, Synagoge in Wien